Napromek – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa
 Napromek – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa